Xiao est Xiăo (小), un sinogramme signifiant petit. 

Xiāo (簫 ou 箫) peut faire référence à :

Toponyme 
 Xiao une des deux branches du cours supérieur du fleuve chinois Xiang lui-même affluent du Yangzi Jiang.
 Xian de Xiao (萧县), une subdivision administrative de la province de l'Anhui en Chine,
 Monts Xiao (崤山), une chaîne de montagnes situées dans l'ouest de la province chinoise du Henan.

Patronyme 
 Xiāo (萧 ou 蕭), un nom de famille chinois,
 Xiao Tong (501-531), écrivain chinois
 Duc Xiao de Qin (381 - 338 av. J.-C.) dirigeant de l'État de Qin.  
 Xiao Duan Wen  épouse de Huang Taiji  de la dynastie mandchoue des Qing.
 Xiao He  (mort en 193 av. J.-C.)  homme d'État chinois de la dynastie des Han occidentaux.
 Xiao Qiao  (), femme chinoise célébrée pour sa beauté.
 Xiao Hong (1911-1942) femme de lettres chinoise.
 Xiao Qian  (1910 – 1999), essayiste et journaliste chinois.
 Xiao Qiang (1961-) fondateur et rédacteur en chef de China Digital Times
 Xiao Guodong (1989-) joueur de snooker chinois.
 Xiao Yiyi (1996-), joueuse d'échecs chinoise.
 Xiao Zhan (1991-) acteur et chanteur chinois.
 Xiao créatures mythologiques chinoises.

Divers 
 Xiao, une flûte de bambou chinoise,
 XiaoXiao Une série chinoises de dessins animés.

Homonymie de toponyme